Allkampf bezeichnet:

 Pankration, eine altgriechische Kampfkunst
 Allkampf-Jitsu, eine ab 1968 gelehrte Kampfsportart